Уин Морисаки (; р. 20 августа 1990) — японский певец и актёр бирманского происхождения, ведущий вокалист джей-поп-идол-бойз-бэнда . Он появлялся в фильмах и телевизионных драмах в Японии и Мьянме, а также в голливудском фильме «Первому игроку приготовиться».

Биография 
Морисаки родился под именем Уин Кйау Хту (ဝင်းကျော်ထူး), под прозвищем Ах Уин, в семье бирманцев в Янгоне, Мьянма.

Фильмография

Фильмы

Примечания 

Актёры Японии
Певцы и певицы в жанре J-pop